Il singolare del torneo di tennis Modena Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simone Colombo che ha battuto in finale Nevio Devide 4-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Alejandro Aramburu (primo turno)
 Jorgen Windahl (secondo turno)
 Simone Colombo (Campione)
 Menno Oosting (quarti di finale)

 Paolo Pambianco (quarti di finale)
 Nevio Devide (finale)
 Hendrik Jan Davids (primo turno)
 Bart Wuyts (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Modena Challenger 1989